Іва Майолі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Яна Новотна.

Новотна потім виграла титул, перемігши у фіналі Мартіну Хінгіс з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Кончіта Мартінес (2-ге коло)
  Іва Майолі (півфінал)
  Анке Губер (півфінал)
  Яна Новотна (переможниця)
  Мартіна Хінгіс (фінал)
  Бренда Шульц-Маккарті (чвертьфінал)
  Магдалена Малеєва (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1996 Barilla Indoors Draw 

1996
Тур WTA 1996